Династия Матравал () — династия бриттского происхождения, основателем которой является Мервин ап Родри, правитель королевства Поуис. Представители этого рода правили в только в Поуисе. Лливелин ап Мервин стал последним правителем Поуиса из этой династии. После Лливелина главой дома стал его племянник Мерхион ап Трифин, а его сын Генелин ап Мерхион — последним главой династии.

Генеалогическое древо

Первый Дом Матравал 
 Мервин ап Родри
 Лливелин ап Мервин
 Анхарад, её муж Оуайн ап Хивел
 Маредид ап Оуайн, продолжение ниже
 Йартир
 Трифин
 Мерхион
 Генелин

Второй Дом Матравал 
 Маредид ап Оуайн
 Кадваллон
 Идваллон
 Иестин
 Кадуган
 Райн
 Анхарад, её первый муж Лливелин ап Сейсилл, второй муж Кинфин ап Гверстан, лорд Кибуира, из Поуиса.
Грифид ап Лливелин
 Оуайн
 Маредид
 Идвал (Ител)
 Уриен
 Грифид
 Риваллон ап Кинвин
 Кинуриг
 Мейлир
 Бледин ап Кинвин
 Ририд
 Мадог
 Кадуган
 Гронуи
 Лливелин
 Оуайн ап Кадуган
 Йорверт
 Лливелин
 Эйнион
 Эйнион
 Морган
 Гарри
 Грифид
 Маредид
 Мадог
 Иорверт
 Лливарх
 Маредид, наследник Пенллина
 Мадог ап Маредид
 Лливелин
 Грифид Майлор
 Мадог ап Грифид Майлор
 Грифид ап Мадог
 Мадог ап Грифид
 Лливелин
 Оуайн
 Грифид Младший
 Мадог Крипл
 Мадог Младший
 Грифид
 Грифид
 Грифид
 Мадог
 Оуайн Глиндур
 Грифид
 Мадог
 Маредид
 Томас
 Джон
 Дэвид
 Иеуан
 Маредид
 Роберт
 Йорверт
 Теудур
 Грифид
 Грифид Йаль
 Маредид
 Хивел
 Мадог Младший
 Оуайн
 Оуайн Младший
 Оуайн Младший
 Лливелин
 Эйнион
 Оуайн Брогинтин
 Бледин
 Оуайн
 Грифид
 Йорверт
 Грифид
 Кинуриг
 Грифид
 Оуайн Кивейлиог
 Кадваллон
 Гвенвинвин ап Оуайн
 Грифид
 Оуэн де ла Поль
 Грифид де ла Поль
 Мадог
 Рис Григ
 Дэвид
 Йорверт Рыжий
 Грифид Младший
 Хивел
 Хивел

См. также 
 Династия Аберфрау
 Династия Диневур

Примечания

Источники 
 
 

История Уэльса